Забине Зессельман (также Сабина Сессельман, ; 13 августа 1936, Мюнхен — 3 марта 1998, Тутцинг) — немецкая актриса.

Биография 
Родилась в семье торговца. Изучала историю искусств в Берлине, где в течение двух лет была ученицей Хильды Кёрбер () в школе Reinhardt-Schule, получив актерское образование.

Впервые начала работать в театре Любека в 1957 году. В том же году дебютировала в кинематографе (роль доброй феи в фильме «Беспорядки в Шлараффенланде»). Активно снималась в конце 1950-х — начале 1960-х годов. Спустя тридцать лет снялась в телевизионном сериале  (с 2015 года — «SOKO München»).

Часто играла преследуемых женщин, например, в фильмах по произведениям Эдгара Уоллеса «Тайна жёлтых нарциссов» и «Дверь с семью замками».

В 1964 году вышла замуж за продавца автомобилей Эрнста Хенне-младшего (), сына известного немецкого мото- и автогонщика Эрнста Хенне-старшего.

В дальнейшем отошла от общественной жизни, лишь в 1996 году представ перед публикой в одном из эпизодов SOKO 5113.

Скончалась в 1998 году от рака. Похоронена на Лесном кладбище в Тутцинге.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 filmportal.de  
 Sabina Sesselmann  

Похороненные в Баварии